Filippo Filonardi – cardinale italiano, vissuto nel XVII secolo
Filippo Filonardi – arcivescovo italiano, vissuto nel XIX secolo